Touffreville (Eure)
ook:
Touffreville-la-Cable, Seine-Maritime
Touffreville-la-Corbeline, Seine-Maritime
Touffreville-sous-Bellencombre, Seine-Maritime, voormalige gemeente
Touffreville-sur-Eu, Seine-Maritime

Touffréville, Calvados